Untermichelbach ist der Ortsname von

 Untermichelbach (Obermichelbach), Ortsteil der Gemeinde Obermichelbach, Landkreis Fürth, Bayern
 Untermichelbach (Wittelshofen), Ortsteil der Gemeinde Wittelshofen, Landkreis Ansbach, Bayern